Schlussstein steht in der Architektur für:
 den Schlussstein bei Bögen und Gewölben
 den Schlussstein einer Pyramide oder eines Obelisken, siehe Pyramidion

Schlussstein steht in der Geschichte für:
 das Unternehmen Schlußstein, eine geplante deutsche Operation im Ersten Weltkrieg

Siehe auch: